Balance — седьмой студийный альбом  нидерландского диджея и продюсера Армин ван Бюрена. Релиз состоялся 25 октября 2019 года на лейбле Armada Music

Об альбоме 
Альбом был представлен в его радио шоу A State of Trance 930 вместе с праздничными мероприятиями в честь юбилейного выпуска A State of Trance 950 Альбом разделен на 2 диска, на каждом диске представлено 14 треков. Некоторые треки были записаны совместно с Avalan, Avian Grays, Garibay, Inner City, Lucas & Steve, Shapov, Above & Beyond, Rudimental, BT, Tempo Giusto, and Luke Bond.

Треклист

Чарты

Сертификаты

Примечания 

Альбомы Армина ван Бюрена
Альбомы Armada Music